Shadow Man steht für:

 Shadow Man (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1999
 Shadow Man – Kurier des Todes, amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2006
 Shadow Man, Roman der amerikanischen Autorin Melissa Scott aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Shadowman